|-
| 144401 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144402 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144403 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144404 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144405 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144406 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144407 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144408 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144409 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144410 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144411 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144412 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144413 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144414 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144415 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144416 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144417 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144418 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144419 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144420 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144421 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144422 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144423 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144424 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144425 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144426 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144427 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144428 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144429 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144430 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144431 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144432 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144433 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144434 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144435 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144436 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144437 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144438 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144439 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144440 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144441 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144442 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144443 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144444 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144445 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144446 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144447 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144448 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144449 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144450 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144451 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144452 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144453 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144454 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144455 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144456 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144457 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144458 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144459 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144460 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144461 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144462 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144463 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144464 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144465 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144466 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144467 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144468 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144469 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144470 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144471 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144472 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144473 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144474 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144475 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144476 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144477 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144478 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144479 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144480 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144481 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144482 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144483 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144484 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144485 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144486 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144487 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144488 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144489 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144490 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144491 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144492 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144493 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144494 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144495 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144496 Reingard ||  || 14 martie 2004 ||  || 
|-
| 144497 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144498 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144499 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144500 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-